Königin Christine bezeichnet:

 Christina (Schweden) (1626–1689), schwedische Königin
 Königin Christine (Film), einen Spielfilm mit Greta Garbo aus dem Jahr 1933